Чахлеу-Скауне (рум. Ceahlău-Scaune) — археологічна стоянка мисливців давньокам'яної та середньокам'яної доби у Бистрицьких горах, частині Східних Карпат.

 Чахлеу () — село у повіті Нямц в Румунії. Входить до складу комуни Чахлеу.
 Чахлеу (комуна) — комуна у повіті Нямц в Румунії.